Pike County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Pike County, Alabama 
 Pike County, Arkansas 
 Pike County, Georgia 
 Pike County, Illinois 
 Pike County, Indiana 
 Pike County, Kentucky 
 Pike County, Mississippi 
 Pike County, Missouri 
 Pike County, Ohio 
 Pike County, Pennsylvania